Baldung ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Baldung (1484/5–1545), deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher 
 Kaspar Baldung (~1480–1540), Jurist